Верџенс има више значења:
 Верџенс (Вермонт)
 Верџенс (Илиноис)